Булга́кова — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Носительницы фамилии 
 Булгакова, Александра Акимовна (1886—1938) — святая Русской православной церкви, мученица.
 Булгакова, Анна Владимировна (род. 1988) — российская легкоатлетка, бронзовый призёр чемпионата Европы 2012 года (метание молота).
 
 Булгакова, Елена Сергеевна (1893—1970) — переводчик, жена М. А. Булгакова.
 Булгакова, Зоя Фёдоровна (1914—2017) — советская и российская актриса театра.
 Булгакова, Илария Михайловна (1892—1982) — историк православия и педагог.
 Булгакова, Майя Григорьевна (1932—1994) — советская и российская киноактриса.
 Булгакова, Матильда Михайловна (1919—1998) — художник и преподаватель.
 Булгакова, Наталья Васильевна (1785—1841) — российская дворянка, жена А. Я. Булгакова.
 Булгакова, Нина Жановна (род. 1926) — российский учёный.
  (род. 1954) — российский и немецкий киновед, профессор.
 Булгакова, Оксана Сергеевна (1935—2007) — советский писатель, публицист, сценарист, член Союза журналистов СССР (1962), главный редактор Южно-Уральского книжного издательства (ЮУКИ) (1973—1993).
 Булгакова, Ольга Васильевна (род. 1951) — российская художница, член-корреспондент Российской Академии художеств.
 Булгакова, София Викторовна (род. 2002) — российская футболистка.
 Булгакова, Татьяна Васильевна (род. 1954) — советский и российский музыкальный педагог, хормейстер, певица. Населённые пункты 
 Булгакова — деревня в Болховском районе Орловской области России.
 Булгакова — деревня в Знаменском районе Орловской области России.